

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Dobojewo – przysiółek wsi Darżkowo w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Kołczygłowy
 Dobojewo – wieś w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Człuchów